Villa Real steht für:
 einen Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien, siehe Villa Real (Buenos Aires)
 einen früheren Namen von Ciudad Real, Stadt in Spanien

Siehe auch:
 Vila Real (Begriffsklärung)